Spojení písmen L a Y může mít různé významy:

LY 
 LY – kód ISO 3166-2 pro  Libyi
 Laponská univerzita – univerzita ve Finsku v Rovaniemi se zkratkou LY (Lapin yliopisto)

Ly 
 Dynastie Lý

ly 
 světelný rok

.ly 
 .ly – internetová doména nejvyššího řádu pro Libyi